Czerniejów peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Czerniejów, un village dans le powiat de Chełm 
 Czerniejów, un village dans le powiat de Lubartów 
 Czerniejów, un village dans le powiat de Lublin